Roque Pérez kan syfta på:

Argentina 

 Partido de Roque Pérez, kommun, Buenos Aires, 
 Roque Pérez (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires,